

Rodzaje kar 

Kara prawna
 Kara kryminalna
 Kara grzywny
 Kara ograniczenia wolności
 Kara pozbawienia wolności
 Kara 25 lat pozbawienia wolności
 Kara dożywotniego pozbawienia wolności
 Kara aresztu wojskowego
 Kara śmierci
 Kara za wykroczenie
 Kara nagany
 Kara ograniczenia wolności za wykroczenie
 Kara aresztu
 Kara porządkowa
 Kara administracyjna
 Kara dyscyplinarna
 Kara umowna
 Kara aresztu domowego – stosowana w wojsku

Kara w psychologii
 Kara w behawioryzmie
 Kara opóźniona

Kara religijna
 Kara kościelna

Życie codzienne
 Kara wychowawcza
 Kara cielesna (kara fizyczna)
 Kara szkolna

Inne znaczenia 
Geografia:
 Kara – miasto w Togo w regionie Kara w prefekturze Kozah
 Kara – region Togo ze stolicą w Kara
 Kara – grupa etniczna w Etiopii
 Krater Kara – krater uderzeniowy w Rosji
 Kara – rzeka w płn. Rosji, wpada do Morza Karskiego
 Kara – wieś w Syrii, w muhafazie Damaszek
 Kara – miasto w Syrii, w muhafazie Damaszek

Kultura:
 Kara (film) – japoński horror z 2006 roku w reżyserii Kiyoshiego Kurosawy
 Kara (zespół muzyczny)

Zobacz też 
 Zbrodnia i kara – powieść Fiodora Dostojewskiego
 Kara-kul – jezioro w Tadżykistanie
 Kara-kum – pustynia w Turkmenistanie

Linki zewnętrzne